Адриани () — фамилия. Известные носители:

 Адриани, Гётц (род.1940) — немецкий историк искусства.
 Адриани, Джованни Баттиста (1511/1513—1579) — итальянский историк.